Baza — российское интернет-издание, основанное в 2019 году. Baza первым опубликовала материалы о стрельбе на Лубянке, случившейся в декабре 2019 года, и фотографии, сделанные по делу Ивана Голунова.

История 
14 февраля 2019 года был запущен веб-сайт Baza.io и приложения для смартфонов. Основателями являются выходцы из Mash и Life Никита Могутин, Анатолий Сулейманов, Рауль Смыр и Александр Потапов с равными долями в проекте. Спецификой работы издания является то, что пользователь может самостоятельно прислать эксклюзивные материалы, фото или видео в редакцию за вознаграждение, которое может достигать 30 тысяч рублей. Детали сделок с пользователями обсуждают модераторы.

Издание публикует свои статьи или новостные заметки во ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter и прочих. Основные площадки — Telegram и YouTube, через которые основная аудитория издания и получает информацию и взаимодействует с ними. На январь 2021 года по версии Telegram Baza занимает 13-е место по количеству читающих и количеству цитирований в качестве СМИ, обгоняя Лентач, Оперштаб Москвы по вопросам ситуации с коронавирусной инфекцией, RT и РИА Новости.

4 марта 2022 года опасаясь блокировки и уголовного дело по статье о «фейках», заявило, что вынуждено «стать осторожнее и спокойнее» в условиях российского вторжения на Украину.

6 мая 2022 года Никита Могутин объявил об уходе из Базы. Вместо него главным редактором стал руководитель новостной службы Глеб Трифонов.

Расследования 
Среди тем, освещённых изданием, имеются: стрельба возле здания ФСБ в Москве, дело Ивана Голунова, деятельность Цапковской ОПГ, отравление Алексея Навального и прочие.

Наибольшее число просмотров у 56-минутного документального фильма о расследовании пожара в «Зимней вишне», который на февраль 2021 года посмотрело более 4,2 млн человек. Второй по популярности новость Baza — видеоролик про Массовое убийство в Горном, который был просмотрен более чем 1,7 млн раз.

Baza было первым изданием, выпустившим подробное расследование с предположением о том, что причиной взрыва в доме в Магнитогорске 31 декабря 2018 года стал террористический акт, а не газ. Издание также выпустило резонансное расследование о том, что главаря банды Цапков в Кущевке крышевал замгенпрокурора РФ.

В январе 2022 года издание Baza рассказало, что фотомодель Света Уголёк была жертвой детской проституции в Комсомольске-на-Амуре и продолжает пытаться привлечь виновных к ответственности.

Награды 
Издание получило две ежемесячных журналистских премии «Редколлегия»:
 в сентябре 2020 года за расследование Анатолия Сулейманова об убийстве главы ДНР Александра Захарченко,
 в мае 2021 года за материал Кирилла Рукова «Дети ОПГ».

Примечания

Ссылки 
 Интервью с Н. Могутиным radiokp.ru. 16 октября 2019 года.

Интернет-СМИ России
Сайты по алфавиту
Сайты, появившиеся в 2019 году
Сайты на русском языке
Лауреаты премии «Редколлегия»
Telegram-каналы